Schlockow ist der Name folgender Orte:
 Schlockow, Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Schlockow ist der Familienname folgender Personen:
 Isak Schlockow (1837–1890), deutscher Gerichtsmediziner und Autor